Název Tomanovský potok má více vodních toků:

 Tomanovský potok (přítok Budinského potoka) – pravostranný přítok Budinského potoka na Slovensku v okrese Lučenec
 Tomanovský potok (přítok Podhradského potoka) – levostranný přítok Podhradského potoka na Slovensku v okrese Ilava
 Tomanovský potok (přítok Tichého potoka) – (nazýván také Tomanov potok) – pravostranný přítok Tichého potoka na Slovensku v okrese Poprad